Glen Rock ist der Name folgender Städte:

Glen Rock (New Jersey), USA
Glen Rock (Pennsylvania), USA
Glen Rock (Virginia), USA